Соревнования в беге на 400 метров у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 4, 5 и 6 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Американцы не выиграли дистанцию 400 метров на Олимпийских играх впервые с 1980 года. Более того, ни один представитель США не попал даже в финальный забег, в то время как на Играх 2004 и 2008 годов американцы занимали весь пьедестал в этой дисциплине.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Предварительные забеги

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Забег 7

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Ссылки 
 The XXX Olympic Games > 400 Metres — men

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
М